Amintes I de Macedònia, rei de Macedònia (vers 547 aC - 498 aC)
 Amintes II de Macedònia
 Amintes III de Macedònia, rei de Macedònia (vers 393 aC)
 Amintes IV de Macedònia (segle IV aC), fill de Perdicas III de Macedònia i net d'Amintes III de Macedònia deposat el 359 aC 
 Amintes Nicàtor, rei indogrec
 Amintes fill d'Andròmenes, oficial de l'exèrcit macedoni 
 Amintes fill d'Antíoc, noble macedoni
 Amintes (escriptor), escriptor grec del 
 Amintes o Amentes, metge grec esmentat per Galè
 Amintes de Galàcia, tetrarca de Galàcia i després rei de Galàcia i altres territoris